Виктор Приходько:
 Приходько, Виктор Андреевич (1944—2004) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Приходько, Виктор Николаевич (род. 1957) — советский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.